BFG es el token de utilidad de la plataforma de iGaming que se lanzó en BSC. BFG se utiliza para realizar apuestas, lo que lo ha convertido en un sello distintivo del proyecto BetFury. Cuando los usuarios obtienen y mantienen un token BFG, pueden recibir una parte de los beneficios de la plataforma del fondo de apuestas. El token está certificado por CertiK que es una empresa de seguridad de blockchain.

Visión general
Los usuarios pueden minar los tokens BFG jugando en cualquier moneda disponible en la plataforma BetFury. También está disponible para su compra en varios intercambios superiores como Biswap, ApeSwap, BabySwap, Cointiger, Hotbit, PancakeSwap, Coinsbit. BFG puede guardarse en los monederos populares como MetaMask, Binance Smart Chain, Coin98, CCTip y ONTO. La utilidad de los tokens BFG incluye la minería, el staking, el farming, el juego, el intercambio, los juegos P2E y el staking NFT.

Referencias 

Criptomonedas
Cadenas de bloques